Oldřichov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Oldřichov, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Oldřichov, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Oldřichov v Hájích, comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec